Åstrup Sogn oder Aastrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Åstrup Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Aastrup Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Åstrup Sogn (Haderslev Kommune)
 Åstrup Sogn (Vejen Kommune)